Leeton steht für:

 Leeton (Missouri), eine Stadt in den USA
 Leeton (New South Wales), eine Stadt und ein Regierungsbezirk in New South Wales in Australien

Siehe auch:
 Leetown